Het sterrenbeeld Schutter, ook wel Boogschutter (sterrenbeeld) genoemd
Het astrologische teken Schutter, in de astrologie Boogschutter (astrologie) genoemd 
 een beoefenaar van de schietsport, of van het boogschieten
Een lid van een Schutterij (historisch)
Een lid van een Schutterij (folklore)
Eltjo Schutter, atleet
Dirk De Schutter, auteur
Freddy De Schutter, auteur
 een voormalig (Zeeuws) beroep, zie schotter